Выборы в IX созыв Европейского парламента прошли в период с 23 по 26 мая 2019 года.

История 
Согласно статьям 10 и 11 Акта о выборах членов (депутатов) Европейского парламента всеобщим прямым голосованием 1976 года выборы нового созыва европарламента должны состояться через пять лет после выборов действующего созыва. На всей территории евросоюза выборы должны пройти на одной и той же неделе, однако государства-члены самостоятельно определяют конкретную дату голосования в промежутке от четверга до воскресенья. Государства, в которых голосование прошло раньше, в период выборов, чем в других государствах не имеют права публиковать результаты волеизъявления своих граждан до тех пор, пока не закроются избирательные участки на всей территории Евросоюза.

На выборах в Европейский парламент (Европарламент) будет избран 751 депутат, который представит более 512 миллионов европейцев, что сделает эти выборы крупнейшими транснациональными выборами в истории мира. В выборах будут участвовать как национальные партии (в том числе партии-члены европейских партий), так и независимые кандидаты. В феврале 2018 года Европарламент принял решение о снижении количества евродепутатов до 705 в случае, если Великобритания выйдет из ЕС, 29 марта 2019 года. Однако, в связи с тем, что дата выхода Великобритании была отложена, Великобритания должна принять участие в выборах, и количество депутатов остается прежним — 751.

Одновременно пройдут парламентские выборы в Бельгии, конституционный референдум в Ирландии, местные выборы в Италии и Германии (земельные (региональные) в Бремене), региональные выборы в Испании, и 2-й тур президентских выборов в Литве.

По государствам

Предвыборная агитация 
В целях предвыборной агитации восемь основных фракций Европарламента обозначили своих лидеров:
 ЕНП — Манфред Вебер — ХДС Германии
 ПЕС — Франц Тиммерман — Партия труда Нидерландов
 Консерваторы — Ян Захрадил — Гражданско-демократическая партия Чехии
 Зелёные — Ска Келлер (Союз 90 / Зелёные) и Бас Эйкхоут Зелёные левые (Нидерланды)
 АЛДЕ — Ги Верхофстадт из Бельгии (Фландрия)
 Левые — Виолета Томич из Словении и Николя Кю из Бельгии (Валлония)
 ЕСПД — Найджел Фарадж ()
 ЕНС — Николя Бе (Национальное Объединение)

Ход выборов 
 В связи с несвоевременным выходом Великобритании из Европейского союза, в ней проведены выборы в Европарламент, в которых приняли участие Либеральные демократы Великобритании, определившие своих кандидатов в Европарламент, также своих кандидатов определила и .

Предварительные результаты

См. также 
 Соединённые Штаты Европы

Примечания

Ссылки 

 Home | 2019 European election results | European Parliament
 Новый Европарламент: Успех радикальных партий в Европе не улучшит отношения Москвы с Брюсселем // Свободная пресса

Май 2019 года
 
Европейский парламент